Forzano ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Forzano (1915–1992), italienischer Regisseur
 Giovacchino Forzano (1884–1970), italienischer Dramatiker, Regisseur und Drehbuchautor